

Local

Visitante

Alternativas

Porteros

Patrocinio

Referencias 

Historia del Valencia Club de Fútbol
Valencia